Скелетон у мушкој конкуренцији, био је део програма Зимских олимпијских игара које су одржане у Санкт Морицу 1928.. После две пропуштене олимпијаде 1932. и 1936.. Године 1948, опет у Санкт Морицу скелетон се вратио на олимпијске игре, јер је у то време само у Санкт Морицу постојала стаза за скелетон, али је затим уклоњен из програма. После тога, скелетон се дуго није појављивао на олимпијским играма. Коначно, у на Зимске олимпијске игре 2002. у Солт Лејк Ситију скелето је поново увршћен у програм, и од тада је стандардна дисциплина Зимских олимпијских игара. У истој 2002. укључено је и такмичење у женској конкуренцији.

Зимске олимпијске игре

Биланс мадаља

Учешће нација у скелетону на ЗОИ 
На пет олимпијских игара на којима се одржавало такмичење у скелетону учествовало је 28 нација, од који је само 6 учествовало свих пет пута: Аустрија, Француска, Уједињено Краљевство, Италија, Швајцарска и САД
Бројеви означавају број скелетонаца које је свака нација послала на олимпијске игре.

Скелетон на Зимским олимпијским играма